Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 1993/1994.

Samenvatting seizoen
 In de Eerste Klasse eindigt Lierse op de 14e plaats met 28 punten. RSC Anderlecht werd kampioen met 55 punten.
 In de Beker van België wordt Lierse in de 1/16e finale uitgeschakeld door Lommel SK.

Spelerskern

Transfers

Technische staf

Wedstrijden

Eerste Klasse 1993-94

Beker van België 1993-94

Topscorers

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 1993/94